SWRC:
 Чемпионат мира по ралли в классе Super 2000 ( или ) — раллийный чемпионат.
 The Social Work and Research Centre (), более известен как Barefoot College («колледж (для) босоногих») — индийская компания и волонтёрская организация, работающая в области образования, здравоохранения, обеспечения питьевой водой и солнечной энергетикой.